Моргнер () — немецкая фамилия:

 Моргнер, Ирмтрауд (1933—1990) — немецкая писательница;
 Моргнер, Вильгельм (1891—1917) — немецкий художник-экспрессионист